Marcin Ignacy Czerniewicz (?-1776) – sędzia grodzki kowieński
 Mariusz Czerniewicz (ur. 1989) – polski, profesjonalny kulturysta
 Stanisław Czerniewicz (ok. 1851-po 1912) – polski przedsiębiorca i przemysłowiec